Chuhei Nambu est un athlète japonais qui a eu 2 médailles aux Jeux Olympiques de 1932 (saut en longueur, triple saut).
 Kijiro Nambu est un inventeur d'armes de poing japonais.
 Yoichiro Nambu est un physicien des particules, lauréat du Prix Nobel 2008.
 Le clan Nambu était un clan féodal du Nord du Japon (province de Mutsu).
 Nambu-wakame est le nom d'une espèce d'algue comestible japonaise.
 La Donghae Nambu Line est une ligne ferroviaire coréenne.